Het Gouden Hoofd (Schoonhoven), een monumentaal pand in de Nederlandse stad Schoonhoven
 De Man met het Gouden Hoofd, een stripverhaal van Nero